Djupets fasor är ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner, utgivet av Äventyrsspel 1989. Äventyret utspelar sig i en nordligt belägen provins där rollpersonerna befinner sig efter att ha accepterat ett hårt och dåligt betalt arbete. I stället lockas rollpersonerna att undersöka gruvbyn Dracht där samtliga invånare nyligen dödats i ett anfall av svartfolk. Jakten på ledtrådar till vad som hänt byn och, framför allt, hur man tar sig in i den förseglade skattkammaren, leder ned i den underjordiska handelsvägen som leder under bergen. På sistone har dessutom handelskaravanerna utsatts för överfall av banditgäng.

Noter

Drakar och Demoner